Båndoptager har flere betydninger:

 Lydbåndoptager
 Videobåndoptager